Ørnen kan være:

 Ørnen (skib) – en færge fra 1909 som tilhørte A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866
 Ørnen (tv-serie) – en tv-serie
 Ørnen (stjernebillede) – et stjernebillede
 Ørnen (stjernetåge) – en stjernetåge i stjernebilledet Slangen (Mezier M16 henholdvis NGC 6611)
 Ørnen fra Herning - cykelrytteren Bjarne Riis' tilnavn
 Ørnen (fly), en af de første flyvemaskiner i Danmark, oprindeligt ejet af flypioneren Ulrik Birch, senere overtaget af Marinens Flyvevæsen og havareret i 1913 i Danmarks første flyulykke med dødelig udgang

Se også 
 Ørn – om fuglen og symbolet ørnen